Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek G jelzésű trolibuszok:

Lengyelország 

 G trolibusz (Tychy)